Лаур — фамилия.
 Лаур, Вольдемар Хендрикович (1927—2013) — советский учёный, директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Лаур, Жан Иванович (1893—1938) — советский военный деятель, комдив.
 Лаур, Хуго Тынувич (1893—1977) — эстонский и советский актёр театра и кино.